Московская область включает 145 городских населённых пунктов, в том числе:
 74 города,
 71 посёлок городского типа (пгт).

Города 
Среди 74 городов области выделяются по подчинённости:
 49 городов областного подчинения — в списке выделены оранжевым цветом;
 24 города, находящийся в административном подчинении городов областного подчинения;
 1 закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО Краснознаменск) — в списке выделен серым цветом.

 Посёлки городского типа 
Среди 71 посёлка городского типа области выделяются по подчинённости:
 3 пгт областного подчинения (Лотошино, Серебряные Пруды, Шаховская) — в списке выделены оранжевым цветом;
 64 пгт, находящихся в административном подчинении городов областного подчинения;
 4 ЗАТО (Власиха, Восход, Звёздный городок, Молодёжный) — в списке выделены серым цветом;
по категории пгт (типу учётных данных):
 11 дачных посёлков;
 56 рабочих посёлков;
 4 посёлка без спецификации типа (ЗАТО).

См. также 
 Административно-территориальное деление Московской области
 Населённые пункты Московской области
 Бывшие города Московской области
 Бывшие посёлки городского типа Московской области

Источники и литература 
 Крупные города Московской области
 Города Подмосковья: В трёх книгах. — М.: Московский рабочий, 1979, 1980, 1981.

Примечания 

 

Московская область